Ali Baba en de veertig rovers, een sprookje uit Duizend-en-één nacht 
 Alibaba Group, een Chinese internetonderneming
 Alibaba.com, een website van bovenstaand bedrijf
 Ali Babacan, een Turks politicus